Betrideildin 2021 var den 79:e säsongen av högstaligan i fotboll på Färöarna. KÍ från Klaksvík vann ligan och blev färöiska mästare för 19:e gången.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor
 Officiell hemsida
 Rsssf.com
 Soccerway.com

2021 på Färöarna
Fotbollssäsongen 2021
2021